Cynopanchax bukobanus – endemiczny gatunek słodkowodnej ryby z rodziny piękniczkowatych (Poeciliidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Cynopanchax.

Występowanie 
Afryka Wschodnia, Jezioro Wiktorii (Kenia, Tanzania, Uganda) spotykany też w Demokratycznej Republice Konga

Dorasta do 5 cm długości.

Przypisy 

Piękniczkowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1924 roku